Handler může být:

 Handler (software) – speciální systémový software pro obsluhu událostí – například ovladač zařízení
 event handler

příjmení osob
 Daniel Handler (1970) – americký spisovatel a scenárista, pseudonym Lemony Snicket
 Evan Handler (1961) – americký herec a spisovatel
 Ferdinánd Nándor Handler (1836–1888) – maďarský architekt
 Rebecca Handler – americko-japonská herečka

jiný význam
 Snake handler – náboženský rituál některých křesťanských církví v USA

Rozcestníky - příjmení